Sigrid Wolf (skiester), Oostenrijks skiester
 Sigrid Wolf (zangeres), Noors (opera)zangeres